Eracle – eroe della mitologia greca
 Eracle – tragedia di Euripide
 Eracle di Macedonia – probabilmente figlio illegittimo di Alessandro Magno e di Barsine, figlia del satrapo Artabazus di Frigia
 Tempio di Eracle – tempio greco dell'antica città di Akragas sito nella Valle dei Templi di Agrigento

Pagine correlate 
Heracles (disambigua)
Ercole (disambigua)
Hercules